Ashburn ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ashburn (Georgia), im Turner County
 Ashburn (Illinois), im Cook County
 Ashburn (Missouri), im Pike County
 Ashburn (Tennessee), im Robertson County
 Ashburn (Virginia), im Loudoun County
 Ashburn Farm, im Loudoun County, Virginia
 Ashburn Hills, im Stafford County, Virginia
 Ashburn Junction, im Loudoun County, Virginia
 Ashburn Village, im Loudoun County, Virginia

in Kanada:
 Ashburn (Ontario)

Personen: 
 George W. Ashburn (1814–1868), US-amerikanischer Politiker, Opfer des Ku-Klux-Klan
 Percy Moreau Ashburn (1872–1940), Militärarzt in der US Army
 Richie Ashburn (1927–1997), US-amerikanischer Baseballspieler
 Roy Ashburn (* 1954), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Ashburn Branch, Fließgewässer im Turner County, Georgia
 Ashburn Creek, Fließgewässer im Clay County, Tennessee
 Ashburn Park, Park im Loudoun County, Virginia
 Ashburn-Coppock Park, Park im Shelby County, Tennessee

im NRHP gelistete Objekte:
 Ashburn Commercial Historic District, in Ashburn, Georgia, ID-Nr. 92001042
 Ashburn Hall, in Kittrell, North Carolina, ID-Nr. 77001009
 Ashburn Heights-Hudson-College Avenue Historic District, in Ashburn, Georgia, ID-Nr. 92001411
 Ashburn Presbyterian Church, in Leesburg, Virginia, ID-Nr. 99000962